Finalen av Svenska cupen 2015/2016 spelades den 5 maj 2016. Då finalen 2014 blev ett publikfiasko spelades denna final likt fjolårets final på en av finallagens hemmaarena. Vem som fick hemmaplan bestämdes genom en fri lottning mellan lagen som tagit sig till finalen, BK Häcken och Malmö FF. Lottningen om var finalen skulle spelas skedde på den allsvenska upptaktsträffen den 21 mars 2016, lottningen gav Malmö FF hemmaplan.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen 
{{Resultat med trupp
|bild                = Football pitch.svg
|datum               = 5 maj 2016
|tid                 = 
|lag1                = Malmö FF
|lag2                = BK Häcken
|resultat            =  2 – 2
|halvtid             = 2 – 0
|efl                 = ja
|mål1                = Markus Rosenberg Magnus Wolff Eikrem 
|mål2                =  Demba Savage Nasiru Mohammed
|straffresultat      = 5 – 6
|straffar1           = Guillermo Molins Tobias Sana Jo Inge Berget Anders Christiansen Erdal Rakip Kári Árnason Anton Tinnerholm 
|straffar2           =  Demba Savage René Makondele Samuel Gustafson Nasiru Mohammed Paulinho Kari Arkivuo Simon Sandberg
|arena               = Stadion
|spelplats           = Malmö
|publik              = 22302
|domare              =Andreas Ekberg (Lund)
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Mehmet Culum (Arlöv)Stefan Hallberg (Göteborg)
|fjärdedomare        = Robert Daradic (Helsingborg)
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Referenser

BK Häcken
Malmö FF
Svenska cupen i fotboll 2015/2016
2015/2016
Sportevenemang i Malmö
Malmö under 2010-talet